Les lettres EMAA peuvent correspondre à :
 L’État-major de l'armée de l'air française.
 L’État-major de l'armée de l'air gabonaise.